Goranboy bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Goranboy (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Goranboy (Rayon)